

Кріва () — село у повіті Долж. Входить до складу комуни Вирвору-де-Жос.
 Кріва () — село у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Денсуш.

Кріва () — село у Бричанському районі.